Der weibliche Vorname Francine [] ist die französische Koseform von Françoise, der ebenfalls französischen Form von Franziska.

Verwendet wird dieser in Deutschland wenig verbreitete Vorname vor allem in Frankreich und den Vereinigten Staaten [frænsiːn].

Namensträgerinnen 
 Francine Bergé (* 1938), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Francine Blau  (* 1946), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Francine Closener (* 1969), luxemburgische Politikerin (LSAP) und ehemalige Rundfunkjournalistin
 Francine Joy Drescher (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Francine Fox (* 1949), US-amerikanische Kanutin
 Francine Houben (* 1955), niederländische Architektin
 Francine Jordi (* 1977), schweizerische Sängerin
 Francine Niyonsaba (* 1993), burundische Leichtathletin
 Francine Oomen (* 1960), niederländische Autorin, hauptsächlich von Kinder- und Jugendbüchern
 Francine Patterson (* 1947), US-amerikanische Psychologin und Forscherin
 Francine Racette (* 1947), kanadische Schauspielerin
 Francine Shapiro (1948–2019), US-amerikanische Psychologin
 Francine York (1936–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Francine Zouga (* 1987), kamerunische Fußballspielerin

Weitere Namensträger 
 Jean-Nicolas de Francine (1662–1735), Leiter der Académie royale de Musique in Paris

Siehe auch 
 Francine (Familie), berühmte italienische Fontänenmeister-Familie am Schlosspark von Versailles
 Francin
 Francini

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname
Familienname